Рош Едуард Альбер (, 1820–1883) — французький астроном, математик.

Рош () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Рош () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Рош () — муніципалітет у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Рош () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез

Рош — громада в кантоні Берн
 Рош — громада в кантоні Во